Babice (gromada w powiecie biłgorajskim)
 Babice (gromada w powiecie chrzanowskim)
 Babice (gromada w powiecie głubczyckim)
 Babice (gromada w powiecie oświęcimskim)
 Babice (gromada w powiecie przemyskim)

także:

 Babice Stare (gromada) (pod koniec gromada Stare Babice) (powiat pruszkowski)